Timulla — род ос-немок из подсемейства Mutillinae.

Распространение 
Встречаются в Новом Свете: Северная Америка, Южная Америка.

Описание 
Мелкие пушистые рыжевато-коричневые и чёрные осы-немки (бескрылые самки около 10 мм, крылатые самцы до 15 мм), голова и брюшко самцов в основном чёрные. Тело в густых волосках. Голова с крупными овальными глазами. Пронотум и мезонотум слиты в один сегмент у самок (грудь самок из двух отделов), а у самцов грудь из трёх раздельных сегментов. Второй тергит брюшка самок с двумя отметинами (пятнами или полосами), широко соединяется (слит) с третьим сегментом (не стебельчатый). Внутренний край глаз самцов с выемкой. Характерен половой диморфизм: самки бескрылые, самцы — крылатые; жгутик усика самок 10-члениковый, а у самцов жгутик усика состоит из 11 сегментов; самцы обычно крупнее самок. Самка осы пробирается в чужое гнездо и откладывает яйца на личинок хозяина, которыми кормятся их собственные личинки. Среди хозяев известны роющие осы рода Bembix.

Систематика 
Около 180 видов. Относится к трибе Trogaspidiini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Timulla criphyla Mickel, 1938
 Timulla dominica Mickel, 1938
  
 Timulla dubitatiformis Mickel, 1937
 Timulla eris Mickel, 1938
 Timulla euterpe
 Timulla ferrugata
 Timulla floridensis
 Timulla grotei
 Timulla guadeloupensis Mickel, 1937
 
 
 Timulla leona
 
 = 
 Timulla mediata (Fabricius, 1805)
 Timulla navasota
 
 Timulla oajaca
 Timulla obtusata Mickel, 1937
 Timulla ornatipennis
 
 Timulla rectangula (Spinola, 1841)
 Timulla rufogasta (Lepeletier, 1845)
 Timulla rufogastra Lepeletier, 1845
 
 
 
 = 
 Timulla suspensa  Mickel, 1937
 
 Timulla vagans (Fabricius, 1798)
 Timulla valeria Mickel, 1938
 Timulla zonata (Spinola, 1841)

Примечания

Литература 
 Лелей А. С. Каталог ос-немок (Hymenoptera, Mutillidae) Ориентальной области. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — 252 с. ISBN 5-8044-0491-1
 Lelej A. S. (1996). To the knowledge of the East Asian species of tribe Trogaspidiini Bischoff, 1920 (Hymenoptera, Mutillidae) with description of eight new genera and two new species. Far Eastern Entomologist, 30, 1—24.
 Cambra T., R.A. & Quintero A. D. (1993) Studies on Timulla Ashmead (Hymenoptera: Mutillidae): new distribution records and synonymies, and descriptions of previously unknown allotypes. The Pan-Pacific Entomologist, 69 (4), 299—313.

Ссылки 
 Genus Timulla . bugguide.net
Осы-немки
Роды перепончатокрылых
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки